Кит А́дам Бе́рри (; род. 25 октября 1987, Марриета) — американский боец смешанного стиля, представитель средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2005 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, KOTC, Strikeforce, WEC и др. Владел титулом чемпиона KOTC в среднем весе.

Биография 
Кит Берри родился 25 октября 1987 года в городе Марриета штата Калифорния, США. Во время учёбы в местной старшей школе серьёзно занимался борьбой. Несмотря на тихий нрав, в молодости часто дрался и даже был помещён в колонию для несовершеннолетних. После освобождения по совету своего борцовского тренера начал осваивать бокс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2005 года на турнире организации King of the Cage, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Впоследствии одержал здесь ещё несколько побед, в том числе завоевал и защитил титул чемпиона в средней весовой категории (также претендовал на титул чемпиона в полутяжёлом весе, но проиграл чемпионский бой Тони Лопесу).

Дважды дрался в крупном американском промоушене World Extreme Cagefighting, один бой выиграл и один проиграл.

Strikeforce 
Имея в послужном списке десять побед и шесть поражений, Берри привлёк к себе внимание престижной организации Strikeforce и в 2011 году подписал с ней контракт. В конечном счёте провёл в Strikeforce три поединка, но во всех трёх потерпел поражение — был побеждён Тревором Смитом, Джаном Вилланте и Адланом Амаговым.

Bellator 
Начиная с 2013 года Берри выступал в другом крупном американском промоушене Bellator. Одержал здесь две победы и потерпел три поражения, после чего в июне 2014 года был уволен.

Несмотря на увольнение, вскоре Кит Берри вновь получил приглашение выступить на турнире Bellator. Он встретился с Джо Пачеко и победил его раздельным решением судей, однако позже выяснилось, что он провалил допинг-тест — его проба показала следы марихуаны и превышение уровня тестостерона по отношению к эпитестостерону. В итоге Атлетическая комиссия Калифорнии отстранила его на 300 дней и назначила ему штраф в размере 2500 долларов (25 % гонорара), в то время как результат боя с Пачеко был отменён.

По окончании срока дисквалификации в январе 2017 года Берри вернулся в ММА и на одном из турниров Bellator вышел в клетку против Кевина Кейси. Противостояние между ними продлилось всё отведённое время, в итоге судьи решением большинства зафиксировали ничью.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 15-14-1 (1)
| Джо Шиллинг
| Единогласное решение
| Bellator 219
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Темекьюла, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 15-13-1 (1)
| Кевин Кейси
| Решение большинства
| Bellator 170
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Инглвуд, США
|
|-
| 
| align=center| 15-13 (1)
| Джо Пачеко
| Результат отменён
| Bellator 127
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Темекьюла, США
| Выиграл раздельным решением, но провалил допинг-тест.
|-
| Поражение
| align=center| 15-13
| Дейв Виткей
| Единогласное решение
| Bellator 116
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Темекьюла, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-12
| Юджин Фадиора
| TKO (удары руками)
| Bellator 105
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:19
| Рио-Ранчо, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-11
| Джереми Кимбалл
| KO (удары руками)
| Bellator 97
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:45
| Рио-Ранчо, США
| Бой в промежуточном весе 86,2 кг.
|-
| Победа
| align=center| 15-10
| Кортес Коулман
| Раздельное решение
| Bellator 96
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такервилл, США
| Бой в промежуточном весе 84,6 кг; Берри не сделал вес.
|-
| Победа
| align=center| 14-10
| Ричард Ригмаден
| Сдача (кимура)
| Bellator 92
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:31
| Темекьюла, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-10
| Эдвард Дерби
| TKO (удары руками)
| Xplode Fight Series: Vengeance
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:02
| Вэлли-Сентер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-10
| Джош Гибсон
| TKO (удары руками)
| Xplode Fight Series: Anarchy
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Вэлли-Сентер, США
| Выиграл титул чемпиона XFS в среднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 11-10
| Адлан Амагов
| TKO (удары)
| Strikeforce: Rousey vs. Kaufman
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Сан-Диего, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-9
| Тайсон Джеффрис
| Сдача (удушение сзади)
| FCOC: Fight Club OC
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:10
| Коста-Меса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-8
| Кенни Айрес
| DQ
| Gladiator Challenge: Season’s Beatings 3
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-8
| Джан Вилланте
| Единогласное решение
| Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Duarte
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-7
| Тревор Смит
| Техническая сдача (удушение север-юг)
| Strikeforce Challengers: Fodor vs. Terry
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:02
| Кент, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-6
| Бретт Купер
| KO (удары руками)
| Lords of the Cage
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:10
| Темекьюла, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-5
| Брендан Эллисон
| TKO (удары руками)
| Gladiator Challenge: Fahrenheit
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-5
| Сэм Салас
| KO (удар рукой)
| Gladiator Challenge: Bad Behavior
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:06
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-5
| Брайан Кэмпбелл
| Сдача (удары руками)
| Gladiator Challenge: Vision Quest
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:14
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-5
| Джефф Авантс
| TKO (удары руками)
| Gladiator Challenge: Never Quit
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:25
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-5
| Даг Маршалл
| KO (удары руками)
| PureCombat 10: Fearless
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:41
| Тулэри, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
| Тони Лопес
| TKO (удары руками)
| KOTC: Immortal
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:29
| Сан-Джасинто, США
| Бой за титул чемпиона KOTC в полутяжёлом весе.
|-
| Поражение
| align=center| 6-3
| Рэй Лизама
| TKO (удары в корпус)
| ShoXC: Hamman vs. Suganuma 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:15
| Фрайант, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Умар Лав
| Сдача (удары)
| KOTC: Final Chapter
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:50
| Сан-Джасинто, США
| Защитил титул чемпиона KOTC в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Шон Лойффлер
| Сдача (треугольник)
| KOTC: Collision Course
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:05
| Сан-Джасинто, США
| Выиграл титул чемпиона KOTC в среднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Эдриан Перес
| KO (удар коленом)
| KOTC: Sinister
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:12
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-2
| Кавика Мортон
| Раздельное решение
| CCFC: Judgment Day
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Санта-Роза, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-1
| Терри Мартин
| TKO (удары руками)
| WEC 24: Full Force
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Аики Каванауф
| KO
| KOTC: Mangler
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:06
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Донни Райдер
| TKO (удары руками)
| WEC 20: Cinco de Mayhem
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:36
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джонни Васкес
| TKO (удары руками)
| KOTC 63: Final Conflict
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сан-Джасинто, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил